Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) bzw. Non-Destructive Testing (NDT) steht für:
 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung im Allgemeinen, siehe Werkstoffprüfung #Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
 Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen